Turtle Lake (Dacota do Norte)
Turtle Lake (Montana)
Turtle Lake (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos